Па́радайз, также Па́радайс ( — «рай») — топоним в англоязычных странах:

 Парадайс — город в Неваде, прилегающий к Лас-Вегасу.
 Парадайс — город в Калифорнии, почти полностью уничтоженный пожаром Camp Fire в ноябре 2018 года.
 Парадайз — ледниковая пещерная система в Каскадных горах, США.
 Парадайз-Хайтс — статистически обособленная местность в штате Флорида, США. 
 Серферс-Парадайс — название города Голд-Кост (Австралия) в 1933—1958 годах.

Другое 
 Сэл Парадайз — главный персонаж романа Джека Керуака «В дороге» (1957).

См. также